Ein Konrad-Adenauer-Denkmal befindet sich in folgenden Orten:

 Konrad-Adenauer-Denkmal (Berlin)
 Konrad-Adenauer-Denkmal (Bonn)
 Konrad-Adenauer-Denkmal (Köln)
 Konrad-Adenauer-Denkmal (Langenfeld)
 Konrad-Adenauer-Denkmal (Cadenabbia) an der Seepromenade von Griante-Cadenabbia, dargestellt als Boccia-Spieler

 Büste in der Walhalla bei Regensburg